Ginola peut désigner :
 David Ginola (1967-), footballeur français, devenu animateur de télévision ;
 Carla Ginola (1994-), blogueuse de mode et mannequin française, sa fille.